Галдор () от фантастичния свят на фентъзи-писателя Джон Роналд Руел Толкин. Той е по-големият син на Хадор и наследява баща си като владетел на Дор Ломин след смъртта му. Неговият по-малък брат се казва Гундор, а по-голямата му сестра - Глоредел. Галдор се жени за Харет и има двама сина Хурин и Хуор.

Галдор притежава рядко срещан ръст и затова получава прозвището Високия.

Полуелфи от Средната земя